Camp Creek Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Camp Creek Mountain (Alabama)	
 Camp Creek Mountain (North Carolina)